Osdorf bezeichnet

 Osdorf, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein 
 Hamburg-Osdorf, Stadtteil im Bezirk Altona von Hamburg
 Osdorf (Großbeeren), Ortsteil im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg, heute: „Heinersdorf“ 

Siehe auch:
 Ostorf (Begriffsklärung)